Pfarrlinde steht für:

 Pfarrlinde (Frankenthal), eine Winter-Linde in Frankenthal (Sachsen), Naturdenkmal
 Pfarrlinde (Rabenau, Sachsen), eine Winterlinde im sächsischen Rabenau, Naturdenkmal, siehe auch: Rabenau (Sachsen)#Naturdenkmale
 Pfarrlinde (Thiersheim), eine Linde im Landkreis Wunsiedel in Oberfranken, Naturdenkmal
 Pfarrlinde (Totzenbach), eine Linde in Totzenbach in Österreich, Naturdenkmal

 Pfarrlinde Seifartsdorf, eine inzwischen gefällte Linde in Seifartsdorf im Saale-Holzland-Kreis, ehemaliges Naturdenkmal